Прилуки — деревня в Онежском районе Архангельской области. Входит в состав Чекуевского сельского поселения.

География 
Деревня находится на левом берегу реки Онеги, при устье реки Шомокши, в 131,1 км от города Онеги (126,5 км по автодороге «Онега – Ярнема – Каргополь», съезд 2,6 км до деревни Хаяла и переправа через р. Онегу — 2 км).

История 
Первое письменное упоминание в документах Кожеозерского монастыря за 1606 год. 

С 1785 года по 1841 год село – центр Прилукской волости Онежского уезда Архангельской губернии.

С 1841 года по 1897 год – в составе Мардинской волости, Прилукское сельское общество.

С 1897 года по 1919 год – центр Прилукской волости.
 
С 1919 года – центр Прилукского сельского совета Онежского района.

С 1992 года – центр Прилукской администрации. С 2006 года — в Чекуевском сельском поселении.

Население 

Население деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет 103 человека.

На 1817 год в Прилукском приходе (16 деревень) числилось 1349 жителей при 233 дворах.

На 1895 год – 3010 человек при 525 дворах.

На 1918 год население села Прилуки (Прилук) составляло 237 жителей при 75 дворах.

На 1920 год – 262 жителя при 73 дворах.

На 1998 год – 161 житель при 76 наличных постоянных хозяйствах.

Хозяйственный статус 
В период коллективизации в селе организован колхоз им. Молотова.

С 1965 года – бригада совхоза «Прилукский».

С 1993 года – в составе ТОО «Прилукское».

Литература 
 Горбунов, Сергей Викторович. Где бог прилучит лес поставить. К истории Прилук и близлежащих деревень на реке Онеге/ С.В.Горбунов //Онега. - 2004. - 5 окт.
 Киселев, Виктор Викторович. По памятным местам Прионежья/ В.В. Киселев. - Онега, 1989. - 63 с.
 Крысанов, Алексей Александрович. Махнов и другие: Белое движение в Онеге: [Прилукский партизанский отряд, 1917-1918г.] / А.А. Крысанов //Советская Онега. - 1994. - 23 авг.

Примечания

Ссылки 
 Онега online
 Киселёв В.В. Прилуки
 Подчинённые пункты Прилукского сельсовета Онежского района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Населённые пункты Онежского района